

Ekonomia 
 wycena nieruchomości
 wycena przedsiębiorstw
 wycena wartości niematerialnych (metoda kosztowa, rynkowa, dochodowa)
 Wycena zapasów

inne 
 wycena dróg wspinaczkowych